Українська Політична Бібліотека
 Український професійний банк